Nawijn kan verwijzen naar:

Persoonsnamen 
 Arjen Nawijn, een Nederlands burgemeester en politicus voor de VVD;
 Jaap Nawijn, een Nederlands burgemeester en politicus voor de VVD;
 Pier Anne Nawijn, burgemeester van Blokzijl en Staphorst;
 Hilbrand Nawijn, een Nederlands politicus en oud-minister voor onder andere de LPF.

Politieke fracties 
Groep Nawijn, een voormalige eenmansfractie in de Nederlandse Tweede Kamer;
Lijst Hilbrand Nawijn, een Nederlandse, lokale politieke partij in Zoetermeer.